Кусаков — русская фамилия; имеет женскую форму Кусакова. Известные носители:

 Кусаков, Анатолий Михайлович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 5 мая 1878.
 Кусаков, Василий Михайлович (1908—1953) — советский архитектор, член-корреспондент Академии архитектуры СССР.
 Кусаков, Даниил Степанович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 383; 26 ноября 1783.
 Кусаков, Иван Саввич (?—1801) — Георгиевский кавалер; капитан бригадирского ранга; № 1129; 26 ноября 1794.
 Кусаков, Лев Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7580; 1 января 1847.
 Кусаков, Михаил Михайлович (1910—1971) — видный учёный в области физики, физико-химии нефти и нефтепродуктов, углеводородов и полимеров.
 Кусаков, Сабир Мухаметгалеевич (1929—1994) — старший чабан маточного поголовья Зианчуринского овцеводческого совхоза БАССР, Герой Социалистического Труда.
---
 Кусакова, Людмила Михайловна (1935—2020) — советский и российский художник кино, народный художник Российской Федерации (2004).

См. также 
 Кусак